Бабат:
 Бабат — древнеегипетская певица и музыкантша храма Амона-Ра.
 Бабат, Георгий Ильич (1911—1960) — советский электротехник.